Dublin o Dublín puede referirse a:
 Dublín, la capital de Irlanda.
 Dublín, condado de Irlanda que incluye dicha ciudad.
 Dublin, ciudad del estado estadounidense de California.
 Dublin, localidad del estado estadounidense de Carolina del Norte.
 Dublin, ciudad del estado estadounidense de Ohio.
 Dublin, localidad del estado estadounidense de Pensilvania.
 Dublin, ciudad del estado estadounidense de Virginia.